Delphinida — клада китоподібних. Сюди входять усі сучасні океанічні дельфіни, морські свині та їхні родичі, такі як Lipotidae та Iniidae.

Таксономія 
За:

Примітки 

Дельфіновиді